Zala is een comitaat (megye) in het zuidwesten van Hongarije. Het comitaat telt 282.179 inwoners (2011). De hoofdstad is Zalaegerszeg. Deze stad is, net zoals Nagykanizsa, een stad met comitaatsrecht.

Geografie 
Het comitaat draagt de naam van de rivier de Zala, die het gebied doorkruist.

Zala wordt begrensd door Slovenië en Kroatië in het zuidwesten en de comitaten Vas in het noorden, Veszprém in het noordoosten en Somogy in het zuidoosten.

Zeven plaatsen binnen Zala hebben de status van stad. De grootste is Zalaegerszeg en de bekendste daarvan zijn Keszthely en Héviz, die aan het westelijke uiteinde van het Balatonmeer liggen. Verder is Nagykanizsa dat aan de autosnelweg M7 ligt een grotere stad.

Geschiedenis 

Zala was tot 1920 groter dan tegenwoordig: de Dráva vormde toen de zuidgrens. In 1918 werden de zuidwestelijke gebieden toegewezen aan het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen. Ze behoren tegenwoordig grotendeels tot Kroatië en voor een klein deel tot Slovenië.

Bij een interne grenswijziging verloor Zala in 1950 het gebied ten noorden van het Balatonmeer aan Veszprém en kreeg het in het noordwesten een klein deel van Vas terug.

Bevolking 
De bevolking van het comitaat Zala bereikte in 1980 een hoogtepunt. Sindsdien daalt het aantal inwoners.

Bevolkingssamenstelling
Zala telde volgens de volkstelling van 2011 in totaal 282.179 inwoners. Dit waren er ruim 15.000 minder dan tijdens de volkstelling van 2001 (ofwel -5%). 
16.510 personen behoren tot de minderheden, dit is 5,9 procent van de totale bevolking. De belangrijkste minderheden zijn de Roma (6.981 personen), de Kroaten (3.248 personen) en de Duitsers (1.978 personen).

Religieuze samenstelling
In 1930 bestond de bevolking van het comitaat Zala vooral uit  katholieken (93%). Protestanten en joden vormden de rest van de bevolking. 
{| class="wikitable"
|+
Religieuze samenstelling van Békés 
|-bgcolor="#e0e0e0"
! rowspan="2" | 
! colspan="1" | volkstelling 1930
! colspan="1" | volkstelling 1949
! colspan="1" | volkstelling 2001
! colspan="1 | volkstelling 2011
|-bgcolor="#e0e0e0"
! Aantal
! Aantal
! Aantal
! Aantal
|-
|  Katholicisme (totaal)
| align="right" | 281.743
| align="right" | 291.041		
| align="right" | 240.205	
| align="right" | 177.072
|-
| Rooms-Katholieke Kerk
| align="right" | 281.582
| align="right" | 290.637 
| align="right" | 239.695			
| align="right" | 176.721
|-
| Hongaarse Grieks-Katholieke Kerk
| align="right" | 161
| align="right" | 404
| align="right" | 498
| align="right" | 303
|-
| Calvinisme
| align="right" | 6.301	
| align="right" | 7.231	
| align="right" | 8.917	
| align="right" | 7.000
|-
| Lutheranisme
| align="right" | 6.507	
| align="right" | 6.081	
| align="right" | 5.143	
| align="right" | 3.928
|-
| Orthodoxe Kerk
| align="right" | 84
| align="right" | 57	
| align="right" | 73	
| align="right" | 104
|-
| Jodendom
| align="right" | 6.613
| align="right" | 761	
| align="right" | 138	
| align="right" | 96
|-
| Overige kerkgenootschappen
| align="right" | 84
| align="right" | 228	
| align="right" | 960	
| align="right" | 2.263
|-
| Ongodsdienstig/geen antwoord
| align="right" | 17
| align="right" | 146	
| align="right" | 41.968	
| align="right" | 91.716
|-
! Zala (totaal)
! align="right" | 301.349		
! align="right" | 305.545
! align="right" | 297.404
! align="right" | 282.179
|}
Ondanks de toenemende secularisatie beschouwt een meerderheid van de bevolking zich nog steeds als katholiek (63% in 2011). De rest van de bevolking is voornamelijk ongodsdienstig (33% in 2011). De joodse gemeenschap van Zala is nagenoeg verdwenen.

Districten in Zala

Het comitaat is sinds 2013 verdeeld in de volgende districten (Járások als vervangers van de voorheen bestaande deelgebieden (Kistérségek)):

 Steden en dorpen 
 Stad met comitaatsrecht 
 Zalaegerszeg
 Nagykanizsa

 Andere steden (gesorteerd naar bevolkingsomvang, volgens de census van 2001)''
 Keszthely (21 944)
 Lenti (8559)
 Zalaszentgrót (7944)
 Letenye (4613)
 Hévíz (4523)
 Zalalövő (3256)
 Zalakaros (1519)

Dorpen

Externe links 
 De officiële website van het comitaat Zala

Comitaat van Hongarije